Radiation é o décimo álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1998 sob o selo Castle Records. Foi o primeiro disco produzido totalmente pela banda, que se encontrava em dificuldades financeiras na época. 

Ao contrário do trabalho anterior, This Strange Engine, que possui uma tendência para o acústico, em Radiation a banda optou por inserir fortemente vários elementos eletrônicos na maioria das canções, como instrumentos e vocais distorcidos, camadas de sintetizadores, atmosferas artificiais e revestidas, sons ambientes, etc. Tal processo de experimentação, muito inspirado em bandas de rock alternativo como o Radiohead, comprometeu a consistência sonora do disco, fazendo com que a maioria dos fãs e críticos o apontassem como um dos mais fracos da discografia do Marillion.

Ao longo das faixas, desfilam-se uma série de temas, ligados ao "estilo de vida rock'n'roll" ("Three Minute Boy"), desilusões ("These Chains" e "A few words for the dead"), sonhos e delírios ("Cathedral Wall"), etc.

O álbum ocupou o 35º lugar na parada de álbuns do Reino Unido por uma semana, e seu único single ("These Chains") não obteve sucesso.

Faixas 
Música por Marillion, letras por Steve Hogarth.
"Costa Del Slough" – 1:24
"Under The Sun" – 4:13
"The Answering Machine" – 3:48
"Three Minute Boy" – 5:59 
"Now She'll Never Know" – 4:59
"These Chains" – 4:49
"Born To Run" – 5:12 
"Cathedral Wall" – 7:19
"A Few Words For The Dead" – 10:31

Músicos 
Steve Hogarth – vocais
Steve Rothery - guitarra
Mark Kelly - teclado
Pete Trewavas - baixo
Ian Mosley - bateria

Álbuns de Marillion
Álbuns de 1998